Andrzej Łozowski (ur. 1942, zm. 2005) – dziennikarz sportowy „Rzeczpospolitej”.
 Andrzej Łozowski (samorządowiec) (ur. 1955) – polski samorządowiec, uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi
 Andrzej Łozowski (zm. w 1994) – mistrz tańca towarzyskiego z partnerką Katarzyną Siekierską, ojciec Wojciecha Łozowskiego.